Глыбовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
Глыбовка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Украина 
 Глыбовка — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
Глыбовка — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.